Нуево Табаско има више значења:

 Нуево Табаско (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуево Табаско (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику